Ю́рий Дуби́нин:
 Дубинин, Юрий Анатольевич — российский, а затем белорусский борец греко-римского стиля, участник Олимпийских игр в Пекине.
 Дубинин, Юрий Владимирович (1930—2013) — посол СССР в США (1986—1990).